Selters (Taunus), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Selters (Westerwald), een stad in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts